Denis la Malice est un comic strip créé en 1951 par Hank Ketcham. Il a été adapté à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision, parmi lesquelles :
 Denis la Malice (1985 à 1988), série télévisée d'animation franco-américano-japonaise créée par Jean Chalopin ;
 Denis la Malice (1993), film américain de Nick Castle ;
 Denis la Malice sème la panique (1998), film américain de Jeffrey Reiner.